Jean-Marc Debonne (1956-), médecin général des armées français ;
 Nonna Debonne (1985-), footballeuse française.

Voir aussi 
 

Patronyme français